Berbinzana är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Berbinzana ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Berbinzana är huvudsakligen platt, men söderut är den kuperad. Berbinzana ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Berbinzana. Runt Berbinzana är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tafalla,  km öster om Berbinzana. Trakten runt Berbinzana består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Navarra